«Джанго» () — франко-итальянский сериал в жанре вестерн, основанный на фильме Серджио Корбуччи. Главные роли в шоу сыграли Маттиас Схунартс, Николас Пиннок, Лиза Викари и Нуми Рапас, в эпизодической роли там появляется Франко Неро. Фестивальная премьера состоится в ноябре 2022 года, цифровой релиз запланирован на 2023 год.

Сюжет 
Главный герой сериала — легендарный стрелок Джанго. Восемь лет назад он потерял семью и теперь отправляется на поиски дочери. В городе Новый Вавилон, приюте изгоев, Джанго находит дочь (к тому времени 20-летнюю), но она винит его в гибели матери. Теперь стрелку предстоит убедить девушку в том, что он хороший отец, а также спасти город от нависшей над ним опасности.

В ролях 
 Маттиас Схунартс — Джанго
 Николас Пиннок — Джон Эллис
 Лиза Викари — Сара
 Нуми Рапас — Элизабет
 Франко Неро

Производство и премьера 
Проект был анонсирован в апреле 2015 года. На тот момент было известно, что сериал «Джанго» будет включать 12 эпизодов, по 50 минут каждый. Производством занялась французская кинокомпания Atlantique Productions. Режиссёрами проекта стали Франческа Коменчини, Дэвид Эванс и Энрико Мария Артале. Заглавную роль получил бельгийский актёр Маттиас Схунартс, роль дочери Джанго — Лиза Викари, роль Элизабет — Нуми Рапас. Эпизодическую роль в «Джанго» сыграл Франко Неро. Съёмки проходили в Румынии. Премьерный показ сериала был запланирован на 1 января 2022 года, но позже стало известно, что премьера состоится в ноябре 2022 года на Римском кинофестивале. Цифровой релиз запланирован на 2023 год на Sky TV.

Примечания 

Вестерны
Телесериалы Великобритании 2020-х годов
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2023 году
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2023 году
Драматические телесериалы Великобритании
Телевизионные мини-сериалы 2023 года
Телесериалы на английском языке
Программы телеканала Sky Atlantic
Исторические телесериалы о 1860-х годах
Исторические телесериалы о 1870-х годах